Milino Selo je lahko:
 Milino Selo, Lopare (Bosna in Hercegovina)
 Milino Selo, Lukavac (Bosna in Hercegovina)